

Cinema 
Lorena – regia di Georges Tréville (1918)

Geografia 
 Lorena – regione storico-culturale ed ex suddivisione amministrativa della Francia
 Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena – regione della Francia
 Lorena – città brasiliana dello Stato di San Paolo
 Lorena – città  statunitense nello Stato del Texas

Onomastica 
 Lorena – nome femminile di persona che fu principalmente distribuito verso la fine del Settecento in Toscana in onore dei Gran Duchi di Toscana della dinastia di Lorena. L'onomastico è il 10 dicembre, N. S. di Loreto.

Storia 
 Lorena – famiglia regnante nel Granducato di Toscana tra il XVIII e il XIX secolo
 Lorena – ducato della Francia
 Lorena – forma "alla francese" della Lotaringia

Pagine correlate
Lorraine

Altri progetti